

Митькино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Митькино — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Митькино — присілок, Судогодський район, Владимирська область

Див. також 
 Митино